Talaud (vereinzelt Talaut oder Salibabo) ist der Name einer Inselgruppe von 16 kleineren indonesischen Inseln, die nordöstlich der Sangihe-Inseln liegen. Der Archipel ist gleichzeitig seit 2002 auch eines Regierungsbezirk (Kabupaten Kepulauan Talaud) mit dem Hauptort Melonguane.

Geographie 
Die Inselgruppe sind der äußerste nördliche Teil der Provinz Sulawesi Utara und damit auch Indonesiens. Sie erstrecken sich zwischen 3°38′ und 5°33′ nördlicher Breite sowie zwischen 126°38′ und 127°10′ östlicher Länge.

300 km südwestlich der Talaudinseln liegt Sulawesi, 210 km östlich Halmahera und 170 km nördlich befinden sich bereits die Philippinen.

Die von den Talaudinseln eingenommene Landmasse beträgt etwa 1285 km². Die größte Insel der Gruppe ist Karakelong (Karakelang) mit 1025 km², geteilt in elf Distrikte (Kecamatan). Südlich befindet sich Salebabu oder Salibabo (4 Distrikte) und Kaburuang oder Kabruang (2 Distrikte). Nordöstlich liegen etwas abseits die Nanusa-Inseln und weiter nördlich einsam das Eiland Miangas (Palmas), die nördlichste Insel der Provinz. Beide bilden jeweils einen eigenen Distrikt.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk Kepulauan Talaud wurde 2002 vom Bezirk Kepulauan Sangihe abgespalten. Dabei wurde mehr als die Hälfte des Territoriums vom Mutterbezirks abgegeben (1.240,4 von 2.263,93 km²) Ursprünglich aus sieben Distrikten (Kecamatan) bestehend, kamen in den Jahren 2006 und 2007 ein Dutzend neue Distrikte durch Spaltung und Abtrennung hinzu.

Die 19 Distrikte untergliedern sich in 153 Dörfer (Desa), von denen elf als Kelurahan städtischen TYps sind.

Wirtschaft und Verkehr 
Traditionelle Handelsgüter der Talaudinseln sind Ebenholz, Eisenholz, Kopra, Sago und Muskatnüsse. Die Inseln sind fruchtbar und gut mit Landwirtschaft versorgt. Auch der Fischfang ist ergiebig.

Melnonguane verfügt über einen Flughafen, den Flughafen Melonguane, IATA-Code MNA.

Literatur 
 L.B. Holthuis, H.J. Lam: A first contribution to our knowledge of the flora of the Talaud Islands and Morotai, 1942.
 André KOCH, Evy ARIDA, Awal RIYANTO & Wolfgang BÖHME: Islands between the realms: a revised checklist of the herpetofauna of the Talaud Archipelago, Indonesia, with a discussion about its biogeographic affinities, 2009.
 Daud Aris Tanudirjo: LONG-CONTINUOUS OR SHORT-OCCASIONAL OCCUPATION? THE HUMAN USE OF LEANG SARRU ROCKSHELTER IN THE TALAUD ISLANDS, NORTHEASTERN INDONESIA

Weblinks 

 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud – Halaman Resmi (offizielle Seite der Bezirksregierung der Talaud-Inseln)
 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Talaud — Karte 1:200.000 (2014)
 mannigfaltige Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Kepulauan Talaud (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Inselgruppe (Indonesien)
Inselgruppe (Asien)
Inselgruppe (Molukkensee)
Inselgruppe (Philippinensee)
Inselgruppe (Große Sundainseln)
Kabupaten in Sulawesi Utara